Финал Кубка Нидерландов по футболу 2005/06 состоялся 7 мая 2006 года на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. «Аякс» обыграл ПСВ со счётом 2:1 и стал 16-кратным обладателем Кубка Нидерландов.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2006
Нидерланды
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК ПСВ
События 7 мая
Май 2006 года
Спорт в Нидерландах в 2006 году
Спортивные соревнования в Роттердаме